Cuadra steht für:

 Arroyo Tomás Cuadra, ein Fluss in Uruguay
 Cuadra (Einheit), ein spanisches Längenmaß
 Quadratischer Block einer (lateinamerikanischen) Stadt
 La Cuadra, ein ehemaliger spanischen Autohersteller

Cuadra ist der Familienname folgender Personen:

 José Vicente Cuadra (1812–1894), nicaraguanischer Politiker
 Luis Enrique Sepúlveda Cuadra (1873–1935), chilenischer Blindenlehrer und Professor für Esperanto
 Manuel Cuadra (* 1952), peruanischer Architekt und Architekturhistoriker
 Sebastián de la Cuadra y Llarena (1687–1766), spanischer Ministerpräsident